Warsaw kan syfta på:

Geografi

Kanada
 Warsaw, Ontario

USA
 Warsaw, Illinois
 Warsaw, Indiana
 Warsaw, Kalifornien
 Warsaw, Kentucky
 Warsaw, Missouri
 Warsaw, North Carolina
 Warsaw, North Dakota
 Warsaw, Ohio
 Warsaw, Texas
 Warsaw, Virginia